Flamanville  ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Flamanville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Flamanville (Manche) im Département Manche

Siehe auch
  Kernkraftwerk Flamanville